Fòntvielha   o Fontvieille  és un municipi francès al departament de les Boques del Roine (regió de Provença – Alps – Costa Blava).

Demografia

Administració

Referències 

Fontvielha